Кубок Футбольной лиги 1995/96 (, официальное спонсорское название —  Coca-Cola Cup) стал тридцать шестым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Премьер-лиге и Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 15 августа 1995 года по 24 марта 1996 года.

Победу в турнире одержал бирмингемский клуб «Астон Вилла», обыгравший в  «Лидс Юнайтед» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для «Виллы» эта победа стала пятой в данном турнире.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Четвертьфиналы

Матчи

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

«Астон Вилла» прошла дальше по правилу выездного гола.

«Лидс Юнайтед» выиграл со счётом 5:1 по сумме двух матчей.

Финал 

Финал турнира состоялся 24 марта 1996 года на лондонском «Уэмбли». В нём встретились «Астон Вилла» и «Лидс Юнайтед». Убедительную победу со счётом 3:0 одержала бирмингемская команда, выиграв свой пятый Кубок Футбольной лиги.

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1995